Het tennistoernooi van Wimbledon in 1997 bij de mannen werd voor de 111e keer gehouden van maandag 23 juni tot en met zondag 6 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Amerikaan Pete Sampras won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de Fransman Cédric Pioline met 6-4, 6-2 en 6-4 te verslaan.

Sampras was de nummer een van de plaatsingslijst. Drie van de vier halvefinalisten waren ongeplaatst: Cédric Pioline, Todd Woodbridge en Michael Stich. Dit was sinds de invoering van de plaatsingslijsten (in 1968) nog niet voorgekomen, en daarna evenmin. (Gegevens tot en met 2012.)

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1997